Presidente Venceslau kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Presidente Venceslau (ort), São Paulo, 
 Presidente Venceslau (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar